Cappella della Madonna del Rosario a Castelnuovo Berardenga
Cappella della Madonna del Rosario a Siena
Chapelle du Saint-Marie du Rosaire a Vence

Disambiguazioni correlate
Chiesa della Madonna del Rosario
Santuario della Madonna del Rosario